Az utolsó dal (1942) magyar film
 Az utolsó dal (1980) amerikai thriller-dráma
 Az utolsó dal (2010) amerikai filmdráma